

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

 Предварительные забеги Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992

Четвертьфиналы 
Барселона, Олимпийский стадион, 02.08.1992

 Полуфиналы Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Финал 
'''Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
Ж